Hymn Republiki Jakucji (, ) – jeden z symboli państwowych Jakucji, republiki autonomicznej w składzie Federacji Rosyjskiej. Autorami tekstu w języku jakuckim są Sawwa Tarasow oraz Michał Timofiejew, tekst w języku rosyjskim opracował Władimir Fiodorow. Muzykę Hymnu skomponował Kirił Gerasimow. Hymn został oficjalnie przyjęty 15 czerwca 2004.

Tekst hymnu

Zobacz też 
 Jakucja
 godło Jakucji
 flaga Jakucji

Jakucja
Jakucja